Летний сплит EU LCS 2017 () — вторая половина 5-го сезона European League of Legends Championship Series, высшего уровня соревнований по League of Legends в Европе. Победитель плей-офф лиги, наряду с лидером европейского рейтинга Championship Points и чемпионом регионального финала получит право участвовать в Чемпионате мира по League of Legends 2017, который пройдёт в Китае.

Команды-участницы 
Право участвовать в данном сплите EU LCS получили 10 команд: 8 лучших команд Европы по предыдущего сплита лиги, а также 2 команды из Challenger Series, одержавшие победы в Турнире продвижения.

 1 — «Mysterious Monkeys» выкупили второй слот организации «Misfits» («Misfits Academy»)
 2 — «Ninjas in Pyjamas» выкупили второй слот организации «Fnatic» («Fnatic Academy»)

Формат 
Матчи EU LCS проходят по стандартным для профессиональных соревнований по League of Legends правилам. Регулярный сезон проводится в формате серий до двух побед (best-of-three). 10 команд разделены на две группы, проходит два круга серий в каждой группе и один круг между представителями разных групп. По 3 лучших команды из каждой группы проходят в плей-офф. В Турнире продвижения участвуют 4 команды — по 2 из Championship Series и Challenger Series. Команда выходит в EU LCS после побед в двух сериях до трёх побед (best-of-five).

Регулярный сезон

Группа A

Группа B

Плей-офф

Сетка

Итоговое положение

Весенний турнир продвижения 2018

Региональный финал

См. также 
 Летний сплит LCL 2017

Примечания

Ссылки 
 
 

European League of Legends Championship Series
Киберспорт в Германии
Киберспорт во Франции
Спорт в Германии в 2017 году
Спорт во Франции в 2017 году